Batalha de Constantinopla (378)
 Batalha de Constantinopla (922)
 Batalha de Constantinopla (1147)

Desambiguações de história